Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2018/2019 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 22 listopada 2018 roku w holenderskim Landgraaf zawodami w slopestyle'u. Ostatnie zawody sezonu, będące konkursem big air, zostały rozegrane 13 kwietnia 2019 roku w szwajcarskiej Silvaplanie. 

Łącznie zostało rozegranych 57 konkursów dla kobiet i 56 dla mężczyzn.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 halfpipe
 slopestyle
 big air

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2018 w sportach zimowych
2019 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2018 w Europie
2019 w Europie